Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute du 14 au .

Rosie Casals remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Ann Haydon-Jones.

Résultats en simple

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Los Angeles

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1968
Tennis en septembre 1968